Владимир Кличко — Рэй Мерсер () — двенадцатираундовый профессиональный боксёрский поединок за приналлежащий Владимиру Кличко титул чемпиона мира в тяжёлом весе по версии WBO, между двумя олимпийскими чемпионами по боксу: украинцем Владимиров Кличко — победителем Олимпийских игр 1996 года (в весовой категории более 91 кг) и американцем Рэем Мерсером — победителем Олимпийских игр 1988 года года (в весовой категории до 91 кг). Бой состоялся 29 июня 2002 года на арене  в Атлантик-Сити (штат Нью-Джерси, США).

Предыстория 
Бывший чемпион мира по версии WBO Рей Мерсер впервые вызвал братьев Кличко на поединок в мае 2001 года, после того как, Франсуа Бота отказался боксировать с ним. Однако промоутер братьев Кличко Клаус-Питер Коль отверг возможность поединка между одним из братьев Кличко и Рэем Мерсером, объясняя это тем, что Мерсер не занимал высоких позиций  в рейтингах основных боксерских организаций и победа над является бессмысленной для обоих братьев 13 октября того же года Мерсер сразу же после своей победы в поединке Брайаном Скоттом вызвал на поединок действующего чемпиона мира по версии WBO Владимира Кличко. Заявление поначалу не было серьезно воспринято, но в тот же день Клаусом-Питером Колем, Джо Гуссеном и руководством канала «Showtime» относительно возможности организации поединка между Владимиром Кличко и Рэем Мерсером 1 декабря 2001 года в Нью-Йорке. Однако, из-за серьезного рассечение, которое Мерсер получил во время боя со Скоттом, врачи не разрешили ему выходить на бой 1 декабря.

Ход поединка

Андеркарт

После боя

Комментарии

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 

Боксёрские поединки
2002 год в боксе
События 29 июня
Июнь 2002 года
Спорт в США в 2002 году
Международные спортивные соревнования в Нью-Джерси
Международные соревнования по боксу в США
Владимир Кличко